Camillo I Gonzaga (1521-1595), terzo conte di Novellara;
Camillo II Gonzaga (1581-1650), quinto conte di Novellara;
Camillo Gonzaga (1600-1659), cavaliere al servizio della Serenissima e figlio di Ferrante Gonzaga di Gazzuolo e di Isabella Gonzaga di Novellara;
Camillo III Gonzaga (1649-1727), ottavo conte di Novellara.